Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, die im Finale an Vasek Pospisil und Jack Sock scheiterten.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren am 17. und 18. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2014